Шотландский Первый Дивизион 1901/1902 () — 12-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 17 августа 1901 года и закончился 29 марта 1902 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1901/1902
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1901 году
Спорт в Шотландии в 1902 году